Cazapete puede referirse a:

 el nombre común de la planta Herniaria glabra; o
 el nombre común de la planta Senecio jacobaea;
 el nombre común de la planta '''''Tanacetum vulgare.